— японская профессиональная теннисистка; победительница семи турниров ITF (шесть — в одиночном разряде); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2013).

Общая информация 
Маё в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — хард.

Когда Хиби было два года, её семья переехала на постоянное место жительства в Калифорнию, США.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Японии